John Francis Fitzgerald (1863–1950) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Massachusetts
 John J. Fitzgerald (1872–1952) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 John Fitzgerald (1886–1963) – kanadyjski lekkoatleta
 John Fitzgerald Kennedy (1917–1963) – amerykański polityk, 35. prezydent USA
 John Fitzgerald (ur. 1948) – amerykański pięcioboista
 John Fitzgerald (ur. 1960) – australijski tenisista
 John Fitzgerald (ur. 1961) – irlandzki rugbysta (rugby union)
 John Fitzgerald Kennedy Jr. (1960–1999) – amerykański pilot i prawnik

Zobacz też